Az 1996-os Roland Garros férfi versenyét az orosz Jevgenyij Kafelnyikov nyerte a német Michael Stich előtt.

Kiemeltek 

  Pete Sampras (Elődöntős)
  Thomas Muster (Negyedik kör)
  Andre Agassi (Második kör)
  Michael Chang (Harmadik kör)
  Goran Ivanišević (Negyedik kör)
  Jevgenyij Kafelnyikov (Bajnok)
  Jim Courier (Negyeddöntős)
  Thomas Enqvist (Első kör)

  Marcelo Ríos (Negyedik kör)
  Wayne Ferreira (Negyedik kör)
  Arnaud Boetsch (Második kör)
  Albert Costa (Második kör)
  Richard Krajicek (Negyeddöntős)
  Marc Rosset (Elődöntős)
  Michael Stich (Döntős)
  MaliVai Washington (Első kör)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Külső hivatkozások 
 Eredmények az ATPtennis.com honlapon

F1